Meléndez är ett efternamn, som burits av bland andra:
Bill Meléndez
Carmen Meléndez, venezuelansk politiker
Concha Meléndez
Ernesto Meléndez, kubansk revolutionär, diplomat och politiker
Jorge Meléndez, El Salvadors president
Roberto Meléndez, colombiansk fotbollsspelare
Rodrigo Meléndez, chilensk fotbollsspelare
Tony Meléndez, nicaraguansk musiker